Střítež kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Střítež (okres Žďár nad Sázavou)
 Střítež (okres Český Krumlov)
 Střítež (okres Jihlava)
 Střítež (okres Třebíč)
 Střítež (okres Frýdek-Místek)
 Střítež (okres Pelhřimov)
 Střítež nad Bečvou (okres Vsetín)
 Střítež nad Ludinou (okres Přerov)
 Střítež pod Křemešníkem (okres Pelhřimov)
 Zadní Střítež (okres Tábor)